Alan Muir (1975. május 10. –)  skót nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Alan James Muir.

Pályafutása
A játékvezetésből 1992-ben vizsgázott, majd lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Skót Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 1999-ben lett országos, 2004-től a Football League bírója. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2011-ben visszavonult. 
Football League mérkőzéseinek száma: 38.

Nemzetközi játékvezetés 
A Skót labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2009-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Az UEFA JB besorolás szerint 3. kategóriába tevékenykedett. Több nemzetek közötti válogatott, valamint  Európa-liga és UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott. Válogatott mérkőzéseinek száma: 0.

Források 

 

 

Skót labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek